Das Herrendoppel der Panamerikanischen Spiele 1967 war ein Tenniswettbewerb in Winnipeg.

Ergebnisse

Quellen 
 Fifth Pan-American Games, July 22–August 7, 1967, Winnipeg, Canada. Winnipeg: Macfarlane Communication Services 1969, S. 184 (als Schnipsel und in der Textsuche bei https://books.google.de verfügbar)
 United States Olympic Book: Quadrennial Report. U. S. Olympic Comittee, 1969, (PDF-Datei; 40,2 MB), S. 336 (die Seite ist auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)

Tennis
Tennisturnier 1967
Tennisturnier in Winnipeg
1967 Herrendoppel